Wereldkampioenschap dammen 2015 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 2015 (toernooi)